Жекс ():

 Жекс — город и коммуна во французском департаменте Эн.
 Жекс — кантон в департаменте Эн.
 Жекс — округ в департаменте Эн.